{{DISPLAYTITLE:C8H10}}
De molecuulformule C8H10 kan staan voor:
 Ethylbenzeen (fenylethaan)
 Xyleen (dimethylbenzeen)
Zie ook: Lijst van brutoformules C08